Argyle Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Argyle Airport (flygplats i Australien), Western Australia, Wyndham-East Kimberley,

USA 

 Argyle Airport (flygplats i USA), New York, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar